Феноменов — славянская фамилия:
 
 Феноменов, Николай Григорьевич (в монашестве Никандр; 1872—1933) — епископ Русской православной церкви, митрополит Ташкентский.